Кайы́н журт, кайынжурт () — термин семейно-родственной связи у казахов, родственники жены по отношению к мужу (мать, отец, братья, сестры и т. д.), у казахов к кайын журт относятся и родственники по род. принадлежности. В обычаях и традициях казахов кайын журт пользуется большим почтением. Юноша, прежде чем брать в жёны девушку, обращает внимание на её родственников, на соблюдение в их роду традиций, ритуалов, на взаимоотношения между ними (казахская поговорка «қатын алма, қайын ал» — «женись не на девушке, женись на её родственниках»).

Литература 
 

Родство у казахов